Клаллам () — слово, связанное с индейским народом, живущим на северо-западе США и юго-западе Канады. С одноимённого языка переводится как «сильные люди».

  — четыре индейские общины в американском штате Вашингтон и канадской провинции Британская Колумбия.
 Клаллам — исчезнувший индейский язык.
 Клаллам — округ в штате Вашингтон.
 
  — река в одноимённом округе.
  — пароход, в строю с 1903 по 1904 гг.

См. также
  — поселение в штате Вашингтон.
  — индейское племя.
 Джеймстаун-С’Клаллам — индейская резервация в штате Вашингтон.